Dvouhra vozíčkářů Australian Open 2017 probíhala ve druhé polovině ledna 2017. Do vozíčkářské soutěže melbournského grandslamu nastoupilo osm tenistů. Obhájcem titulu byl britský nejvýše nenasazený tenista Gordon Reid, který skončil v úvodním kole na raketě Belgičana Joachima Gérarda.

Soutěž vyhrál Argentinec Gustavo Fernández, jenž ve finále zdolal francouzského vozíčkáře Nicolase Peifera po třísetovém průběhu 3–6, 6–2 a 6–0. 23letý argentinský tenista tak vybojoval druhý grandslamový titul z dvouhry.

Nasazení hráčů 
  Gordon Reid (čtvrtfinále)
  Stéphane Houdet (semifinále)

Turnaj

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017